Le tournoi de tennis de Bakou est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2013, classée en catégorie International, se dispute du 22 au .

Elina Svitolina remporte le simple dames. En finale, elle bat Shahar Peer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Irina Buryachok et Oksana Kalashnikova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bakou
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Bakou
2013 en Azerbaïdjan
Tennis en juillet 2013